Ложкино — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население – 13 жителей (2007 год) . Расположена в центральной части области в 39 км к северо-востоку от города Сафонова, в 18 км севернее автодороги , на берегу реки Вязьма. В 21 км южнее от деревни железнодорожная станция Алфёрово	 на линии Москва — Минск. Входит в состав Старосельского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

3.Сайт Ложкино.ру

Населённые пункты Сафоновского района